Maria von der Menschwerdung (frz. Marie de l’Incarnation) ist der Ordensname folgender Personen:

 Barbe Acarie (1566–1618), französische Karmelitin, Selige
 Marie de l’Incarnation (auch Marie Guyart; 1599–1672), französische Ursuline, Selige

Marie de l’Incarnation ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 überlebende Karmelitin von Compiégne in der Novelle Die Letzte am Schafott von Gertrud von Le Fort